Premijer Liga (1994/1995) była 1. sezonem w piłce nożnej skupiającym najlepsze drużyny Boszniaków w Bośni i Hercegowinie. Ich zwycięzca zostawał mistrzem tego kraju. W rozgrywkach brały udział 22 zespoły. Pierwszym mistrzem Bośni i Hercegowiny została drużyna Čelik Zenica.

1. runda

Grupa Sarajevo

Grupa Jablanica

Grupa Tuzla

Grupa Zenica

2. runda

Kwalifikacje do grupy mistrzowskiej 
 FK Sarajevo – Slaven Zivinice 3 – 0
 Čelik Zenica – Gradina Srebrenik 1 – 0
 Sloboda Tuzla – Bosna Visoko 1 – 2
 FK Željezničar – Zmaj od Bosne Tuzla 4 – 2

Grupa mistrzowska

Zobacz też 
 Premijer liga Bosne i Hercegovine

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie